Гапур Саидович Ахриев () — один из руководителей борьбы за Советскую власть на Северном Кавказе в годы Гражданской войны. Член РКП(б) с 1919 года.

Биография 
Родился в 1890 году в ауле Фуртоуг в крестьянской семье. По национальности — ингуш.

Первоначальное образование получил во Владикавказском реальном училище. Затем обучался в Московском коммерческом институте. Принимал участие в работе студенческих революционных кружков. По окончании института, в 1916 году, возвращается во Владикавказ, где работает инструктором Терского союза учреждений мелкого кредита. В этот же период сближается с С. М. Кировым.

После Февральской революции 1917 года становится членом Терского гражданского исполкома, избирается членом Владикавказского Совета рабочих и солдатских депутатов.
В марте 1918 года назначен народным комиссаром по делам национальностей вновь образованной Терской Советской Республики. В 1918—1920 гг. принимал активное участие в Гражданской войне.
Умер 3 мая 1920 года в Баку.

Память 
 Музей имени Гапура Ахриева в его родном доме в селении Фуртоуг. 
 В Грозном на памятнике Героям гражданской войны 1920-х годов, символизирующем Дружбу народов, Гапур Ахриев изображён рядом с украинцем Николаем Гикало и чеченцем Асланбеком Шериповым.
 Именем Ахриева названы улицы в городах: Грозный, Назрань, Гудермес, Карабулак, Малгобек, а также во многих населенных пунктах Чечни и Ингушетии.
 улица Гапура Ахриева — название улицы Весенней во Владикавказе в 1984—1992 годах.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 О чем говорят названия улиц
 В гостях у джейрахских фермеров

Революционеры России
Революционеры Чечни
Большевики